Bovattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bovattnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (21,3 ha)
Bovattnet (Färgelanda socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,  (23,1 ha)
Bovattnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (22,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn